Khatchen (en arménien  ; anciennement Seyidbeili, en azéri ) est une communauté rurale de la région d'Askeran, au Haut-Karabagh. Elle compte  habitants en 2005.

Khatchen est également le nom d'une rivière de l'Azerbaïdjan appelée en Azerbaïdjan  .

Notes et références 

Communauté rurale de l'Askeran